Aeroporto di Palermo-Punta Raisi – principale aeroporto di Palermo situato a 35 km a ovest della città
Aeroporto di Palermo-Boccadifalco – vecchio aeroporto di Palermo situato nel quartiere Boccadifalco